Tramvaj KTNF6 vznikla modernizací českých tramvají Tatra KT4.Tyto tramvaje se modernizovali tak, že se mezi kloub vložil nízkopodlažní článek.

Konstrukce 
Tramvaj KTNF6 je jednosměrný šestinápravový motorový tramvajový vůz je sestaven  ze tří článků (z toho 2 z původní KT4D a jeden prostřední nízkopodlažní článek byl vyroben nově) navzájem spojených kloubem a krycím měchem. Je určena převážně pro provoz v německých městech, v jejichž historických centrech často vedou tramvajové tratě úzkými křivolakými uličkami. KTNF6 má celkem patero výklopných ( V Tallinu mají vozy skládací dveře až na prostřední) dveří, dvoje v prvním a třetím článku a v prostředním článku jedny.

Do tohoto typu tramvaje je možno montovat podvozky jak pro normální rozchod kolejí 1000 mm a 1067 mm (Tallinn).

Provoz 
V letech 1996-2007 bylo postaveno celkem 48 vozů. Přehled dodaných nových vozů přímo z rekonstrukce:

Galerie 

Tramvaje v různých městech.

Odkazy 
  https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=1178&cid=1069

 https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=5660&cid=26

 https://transphoto.org/list.php?mid=513&cid=26

Tramvaje Tramvaje Tatra
Tramvajová doprava v Německu